Westwood puede referirse a:

Lugares 
Estados Unidos
Westwood (Los Ángeles), distrito de la ciudad de Los Ángeles, California.
Westwood (California), lugar designado por el censo ubicado en el condado de Lassen, estado de California.
Westwood (Iowa), ciudad en el condado de Henry, estado estadounidense de Iowa.
Westwood (Kansas), ciudad en el condado de Johnson, estado de Kansas.
Westwood (condado de Jefferson, Kentucky), ciudad en el condado de Jefferson, estado de Kentucky.
Westwood (condado de Boyd, Kentucky), lugar designado por el censo en el condado de Boyd, estado de Kentucky.
Westwood (Massachusetts), pueblo en el condado de Norfolk, estado de Massachusetts.
Westwood (Míchigan), lugar designado por el censo en el condado de Kalamazoo, estado de Míchigan.
Westwood (Misuri),  villa en el condado de San Luis, estado de Misuri.
Westwood (Nueva Jersey), borough en el condado de Bergen, estado de Nueva Jersey.
Westwood (Pensilvania), lugar designado por el censo en el condado de Chester, estado de Pensilvania.
Westwood (Wiltshire), Inglaterra
Westwood Hills (Kansas), ciudad en el condado de Johnson, estado de Kansas.
Westwood Lakes, lugar designado por el censo en el condado de Miami-Dade, estado de Florida.
Westwood Shores (Texas), lugar designado por el censo en el condado de Trinity, estado de Texas.

Personas 
Keiren Westwood: futbolista irlandés.
Vivienne Westwood: diseñadora de moda inglesa.

Autores de nombres científicos 
 Westwood - John Obadiah Westwood fl. 1893
 L.O.Westwood L.O. Westwood fl. 1931
 N.J.Westwood - N.J. Westwood fl. 1977

Otros usos 
Cementerio Westwood Village Memorial Park: lugar de reposo de algunos importantes famosos de la industria de entretenimiento estadounidense.
Westwood Studios: empresa desarrolladora de computación y videojuegos, fundada en 1985 y desaparecida en 2003
Llanta tipo Westwood: un tipo de llanta en una rueda de bicicleta.